Wood kan syfta på: 

 Wood (efternamn) – ett efternamn och en lista med personer med efternamnet

Personer med förnamnet Wood
 Wood Harris (född 1969), amerikansk skådespelare

Geografi
 Wood Bay, vik i Antarkis
 Wood Glacier, glaciär i Antarkis
 Wood Norton, ort i Norfolk, England, Storbritannien
 Wood River, Nebraska, stad i USA

Se även
 Wood County, flera countyn i USA
 Wood Island, flera öar
 Cape Wood, flera uddar

Se även
 Woods